Kinami is een plaats in Epéna district in Likouala, Congo-Brazzaville.

Plaats in Congo-Brazzaville